Världscupen i nordisk kombination 1986/1987 hölls 13 december 1986-19 mars 1987 och vanns av Torbjørn Løkken, Norge före Espen Andersen, Norge och Allar Levandi, Sovjetunionen.

Tävlingskalender

Slutställning

Källor

Externa länkar 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe Tävlandeów
 Nationscupen 

Nordisk kombination
1986/1987
Nordisk kombination-säsongen 1986/1987